Ogumienie pneumatyczne
 Ogumienie pełne